Fabricio (en espagnol) ou Fabrício (en portugais) est un prénom masculin équivalent au prénom français Fabrice.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
Fabrício (1982-), Fabrício de Souza, footballeur brésilien.
Fabrício (1990-), Fabrício Silva Dornellas, footballeur brésilien.

Prénom 
Fabricio Coloccini (1982-), footballeur argentin.
Fabricio Oberto (1975-), joueur de basket-ball argentin.
Fabrício Werdum (1977-), pratiquant de MMA brésilien.
Fabricio Agosto Ramírez dit Fabri (1987-), footballeur espagnol.

Voir aussi